A (12946) 1290 T-1 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels fedezte fel 1971. március 25-én.

Kapcsolódó szócikk 
 Kisbolygók listája (12501–13000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói